Linden steht für:
 Linden (Gattung), die Baumgattung Tilia in den Lindengewächsen

Linden, Personen:
 Linden (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Linden (hessisch-württembergisches Adelsgeschlecht)
 Linden (pommersches Adelsgeschlecht)
 Linden Ashby (* 1960),  US-amerikanischer Schauspieler
 Linden Hall (* 1991), australische Leichtathletin
 Linden Travers (1913–2001), britische Schauspielerin 

Linden ist der Name folgender geografischer Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Linden (Hessen), Stadt im Landkreis Gießen, Hessen
 Linden (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Linden (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Linden (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Linden (Hannover), ehemals selbständige Stadt in Niedersachsen, später nach Hannover eingemeindet
 Linden BE, Gemeinde im Kanton Bern
 Linden (Guyana), Stadt in Guyana
 Linden (Alabama), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Linden (Town, Iowa County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Linden (New Jersey), Stadt im Union County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Linden (Wisconsin), Gemeinde im Iowa County, Vereinigte Staaten

Ortsteile in Deutschland:
 Linden (Hochdorf), Ortsteil von Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Linden (Schramberg), Ortsteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Linden (bei Eintürnen), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Linden (bei Hauerz), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Linden (Bodnegg), Ortsteil von Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Linden (Amerang), Ortsteil von Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Linden (Bad Heilbrunn), Ortsteil von Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Linden (Bad Kohlgrub), Ortsteil von Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Linden (Bergisch Gladbach),  Ortsteil im Stadtteil Paffrath der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Linden (Bruckmühl), Ortsteil von Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Linden (Buchbach), Ortsteil von Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Linden (Dietramszell), Ortsteil von Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Linden (Eberfing), Ortsteil von Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Linden (Edling), Ortsteil von Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Linden (Frauenau), Ortsteil von Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Linden (Freyung), Ortsteil von Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Linden (Fridolfing), Ortsteil von Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Linden (Furth), Ortsteil von Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Linden (Geiersthal), Ortsteil von Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Linden (Geisenhausen), Ortsteil von Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Linden (Gerhardshofen), Ortsteil von Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Linden (Greding), Ortsteil von Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Linden (Großkarolinenfeld), Ortsteil von Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Linden (Hebertsfelden), Ortsteil von Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Linden (Isen), Ortsteil von Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Linden (Jandelsbrunn), Ortsteil von Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Linden (Maierhöfen), Ortsteil von Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Linden (Markt Erlbach), Ortsteil von Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Linden (Markt Rettenbach), Ortsteil von Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Linden (Miltach), Ortsteil von Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Linden (Naila), Ortsteil von Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Linden (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil von Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Linden (Obertaufkirchen), Ortsteil von Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Linden (Obertrubach), Ortsteil von Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern
Linden (Ohligs), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Linden (Ortenburg), Ortsteil von Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Linden (Reichenbach), Ortsteil von Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Linden (Samerberg), Ortsteil von Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Linden (Schnaitsee), Ortsteil von Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Linden (Schrobenhausen), Ortsteil von Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Linden (Selb), Ortsteil von Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Linden (Siegsdorf), Ortsteil von Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Linden (Stöttwang), Ortsteil von Stöttwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Linden (Teisendorf), Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Linden (Untergriesbach), Ortsteil von Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Linden (Waltenhofen), Ortsteil von Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Linden (Wessobrunn), Ortsteil von Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Linden (Wildsteig), Ortsteil von Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Linden (Windelsbach), Ortsteil von Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Linden, Stadtteil in Linden-Limmer, Hannover, Niedersachsen
 Linden (Wolfenbüttel), Ortsteil von Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Linden (Schwienau), Ortsteil von Schwienau, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Linden (Bochum), Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Linden (Hellenthal), Ortsteil von Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Linden-Neusen, Ortsteil von Würselen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Linden (Wiehl), Ortsteil von Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Zur Linden, Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Linden (Straufhain), Ortsteil von Straufhain, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Linden (Gemeinde Keutschach), Ortschaft in der Gemeinde Keutschach am See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Linden (Gemeinde Andorf), Ortschaft in der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Linden (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Linden (Gemeinde Bromberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Linden (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Linden (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Linden (Gemeinde Wolfpassing), Ortschaft der Gemeinde Wolfpassing, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Linden (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde Klam), Ortschaft von Klam, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde St. Georgen am Walde), Ortschaft von St. Georgen am Walde, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Dorf der Fraktion Görtschach in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Linden (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Linden (Gemeinde Wernstein), Ortschaft der Gemeinde Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Linden (Leibnitz), Ortsteil von Leibnitz, Steiermark

Orte in weiteren Ländern:
 Linden (Lubbeek), Gemeinde Lubbeek, in Belgien
 Linden (Alberta), Dorf in Kanada
 Linden (Nordbrabant), Dorf in der Gemeinde Land van Cuijk, in der niederländischen Provinz Noord-Brabant
 Linden (Neuseeland), Vorort von Wellington, Neuseeland
 Linden (Südafrika), Vorort von Johannesburg, Südafrika
 Linden (Columbus), Stadtviertel von Columbus, Vereinigte Staaten
 Linden (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Calvert County, Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Charles County, Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Adams County, Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Washington County, Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Linden (Essex County, Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

historisch:
 Linde (Birzgale), Dorf in Lettland
 Lípa u Havlíčkova Brodu, Tschechien
 Lipová u Boskovic, Tschechien
 Lipová u Přerova, Tschechien
 Lipová u Slavičína, Tschechien

Weiteres:
 Burgruine Linden, Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Linde, Lynden
 Zwei Linden, Unter den Linden
 Van der Linden